HLZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hamilton (Nuova Zelanda)